XMI steht für:
 Extended Multiple Instrument Digital Interface, MIDI-ähnliches Soundformat im Miles Sound System
 XML Metadata Interchange, Standard der Object Management Group
 Masasi Airport (IATA-Code), Flughafen von Masasi (Distrikt), Region Mtwara, Tansania

.xmi steht für:
 Dateiendung von Dateien zum XML Metadata Interchange
 Dateiendung von Dateien des Kommandozeileninterpreters TSO/E für IBM Großrechner XMIT (abgewandelt von TRANSMIT)

Abkürzung